Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 16 van 1988 was de 3e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 16, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 16 jaar. Er namen tien landen deel aan dit toernooi dat van 1 november tot en met 14 november in Thailand werd gespeeld. Saoedi-Arabië werd winnaar van het toernooi. In de finale werd Bahrein met 2–0 verslagen. China werd derde.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 16 van 1989, dat van 10 juni tot en met 24 juni in Schotland wordt gespeeld. De drie beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Saoedi-Arabië, Bahrein en China.

Gekwalificeerde landen

Stadions
De wedstrijden werden gespeeld in Bangkok, Thailand.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe link
AFC – online
RSSSF

Asian Cup onder 17
Voetbal in 1988
Voetbal in Thailand
Sportevenement in Thailand